

Населені пункти та їхні частини
 Лазисько — село в гміні Твардоґура Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лазисько — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Лазисько — частина села Кокушка в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лазисько — частина села Бжина в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лазисько — частина села Ніда в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки